«José Vergés» (o «Josep Vergés») - conjunto del nombre propio José/Josep y el apellido Vergés - puede referirse a:

Personajes 
 Josep Vergès Vallmajor (1875-1951), político español.
 Josep Vergés Matas (1910-2001), editor español.
 Josep C. Vergés, hijo del anterior.
Variante
 José Bergés (1820-1868), diplomático paraguayo.